Роберт Боулби Блейк (; ) — канадский хоккеист, защитник.

Карьера в хоккее 
Роб Блейк был выбран в 4-м круге драфта НХЛ 1988 года под общим 70-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». Вскоре он стал одним из лидеров команды. В 1993 году «Кингз» впервые в своей истории добрались до финала Кубка Стэнли, где уступили Монреалю 1-4. В 1996 году Блейк стал капитаном «Королей», заменив Уэйна Гретцки, обменянного в «Сент-Луис».

В сезоне 2000/01, после которого Блейк получал статус свободного агента и мог бесплатно уйти из клуба, он был обменян в «Колорадо». В феврале 2001 года Блейк вместе с Райнпрехтом отправился в Денвер в обмен на Адама Дэдмарша, Аарона Миллера, Джареда Олина и право выбора в 1-м круге драфта вместо «Лавин». Блейк пришёл вовремя и помог «Колорадо» завоевать Кубок Стэнли в том же сезоне.

После 4-х полных сезонов в «Колорадо», защитник внёс предложение по контракту, которое «Эвеланш» не смогли принять, и стал свободным агентом. Летом 2006 года Блейк вернулся в «Лос-Анджелес Кингз», подписав двухгодичный договор на $6 миллионов в год. В сентябре 2007 года опять был избран капитаном «Королей».

3 июля 2008 года Роб Блейк заключил годовое соглашение на $5 миллионов с конкурентами «Кингз» «Сан-Хосе Шаркс».

Самый результативный сезон в регулярном чемпионате НХЛ Блейк провёл в сезоне 1993/94 за «Лос-Анджелес», набрав 68 очков (в том числе 20 шайб). После сезона 1997/98 он был награждён «Джеймс Норрис Трофи» как лучший защитник года в НХЛ.

Роб Блейк многократно вызывался в национальную сборную Канады. Он выступал на трёх Олимпиадах (1998; 2002-золото; 2006), Кубке мира 1996 (серебро), 5 чемпионатах мира (1991-серебро, 1994-золото, 1997-золото, 1998, 1999). Выиграв Олимпиаду в 2002 году, Блейк (вместе с ещё 3 игроками) стал первым канадцем, попавшим в символический Тройной золотой клуб (тех, кто выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли).

С июля 2013 года является ассистентом генерального менеджера «Лос-Анджелес Кингз» (а также генеральным менеджером их фарм-клуба — «Манчестер Монаркс»); до этого работал в отделении НХЛ по безопасности игроков. Был генеральным менеджером сборной Канады на чемпионате мира 2014 года.

17 января 2015 года «Кингз» вывели из обращения 4-й номер Роба Блейка..

Личная жизнь 
Блейк родился в 1969 году в маленьком (16 000 жителей) городке Симко на юго-западе провинции Онтарио. Там же и в том же году родился его лучший друг в НХЛ, вратарь «Эдмонтон Ойлерс» Дуэйн Ролосон, с которым они играли за команду средней школы. Блейк также является близким родственником знаменитого нападающего «Детройта» и «Торонто» Реда Келли, завоевавшего 8 Кубков Стэнли (родился в 1927 в Симко).

У Роба Блейка и его жены Брэнди двое детей.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2001), «Колорадо Эвеланш»
 Обладатель Джеймс Норрис Трофи (1998)
 Включён в символическую сборную лучших новичков НХЛ (1991)
 Включён в первую символическую сборную звёзд НХЛ (1998)
 Включён во вторую символическую сборную звёзд НХЛ (2000, 2001, 2002)
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (7 раз: 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
 Олимпийский чемпион (2002) в составе сборной Канады
 Чемпион мира (1994, 1997)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1991)
 Член Зала хоккейной славы (с 2014 г.)

Статистика НХЛ

Статистика в сборной Канады 

* М — Итоговое место сборной на турнире

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»